Sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen bisher den Namen HMS Saracen (engl. Sarazene):

 Die erste HMS Saracen war eine Brigg-Sloop der Cruizer-Klasse mit 18 Kanonen, die 1804 vom Stapel lief und 1812 abgewrackt wurde.
 Die zweite HMS Saracen, eine weitere Brigg-Sloop der Cruizer-Klasse, hatte 1812 Stapellauf und wurde 1819 verkauft.  
 Die dritte HMS Saracen war eine 10-Kanonen-Brigg-Sloop der Cherokee-Klasse, die 1831 vom Stapel lief, ab 1854 als Vermessungsschiff genutzt und 1862 gegen das Schiff, das als Nächstes den Namen HMS Saracen führen sollte, in Zahlung gegeben wurde.
 Die vierte HMS Saracen führte zunächst den Namen Young Queen, wurde 1862 als Vermessungs-Brigg erworben und 1870 wieder veräußert.
 Die fünfte HMS Saracen war ein Zerstörer der Tribal-Klasse. Das Schiff lief 1908 vom Stapel und wurde 1919 zur Verschrottung verkauft.
 Die sechste HMS Saracen war ein U-Boot der S-Klasse. Es lief 1942 vom Stapel und ging 1943 im Mittelmeer verloren.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Saracen